Nganjuk ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Westen der Insel Java. Mit Stand Ende 2021 leben hier etwa 1,1 Millionen Menschen. Die Hauptstadt befindet sich im Kecamatan Nganjuk.

Geografie 
Der Regierungsbezirk Nganjuk erstreckt sich zwischen 111°05′ und 112°13′ ö. L. sowie zwischen 7°20′ und 7°50′ s. Br. Er grenzt im Westen an den Regierungsbezirk Madiun, im Norden an Bojonegro, im Osten an Jombang und im Süden bzw. Südosten an den Regierungsbezirk Kediri. Als Binnenbezirk hat er keinen Zugang zum Meer.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Nganjuk in 20 Distrikte (Kecamatan) und weiterhin in 284 Dörfer, davon 264 Desa und 20 Kelurahan.
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 35.18.01 || style="text-align:left" | Sawahan || style="text-align:left" | Sawahan  || 115,89 || 36.015 || 38.670 || 333,7 || 101,5 || 9 || –
|-
| 35.18.02 || style="text-align:left" | Ngetos || style="text-align:left" | Ngetos  || 60,21 || 34.112 || 37.574 || 624,1 || 101,2 || 9 || –
|-
| 35.18.03 || style="text-align:left" | Berbek || style="text-align:left" | Berbek  || 48,30 || 53.732 || 58.955 || 1.220,6 || 102,4 || 19 || –
|-
| 35.18.04 || style="text-align:left" | Loceret || style="text-align:left" | Loceret  || 68,70 || 68.909 || 75.315 || 1.096,3 || 101,6 || 22 || –
|-
| 35.18.05 || style="text-align:left" | Pace || style="text-align:left" | Pace  || 48,46 || 58.983 || 65.706 || 1.355,9 || 101,6 || 18 || –
|-
| 35.18.06 || style="text-align:left" | Prambon || style="text-align:left" | Prambon  || 41,16 || 68.524 || 72.788 || 1.768,4 || 101,1 || 14 || –
|-
| 35.18.07 || style="text-align:left" | Ngronggot || style="text-align:left" | Ngronggot  || 52,99 || 75.084 || 83.038 || 1.567,1 || 103,4 || 13 || –
|-
| 35.18.08 || style="text-align:left" | Kertosono || style="text-align:left" | Kertosono  || 22,68 || 52.405 || 56.182 || 2.477,2 || 100,2 || 13 || 1
|-
| 35.18.09 || style="text-align:left" | Patianrowo || style="text-align:left" | Patianrowo  || 35,59 || 40.890 || 44.370 || 1.246,7 || 103,3 || 11 || –
|-
| 35.18.10 || style="text-align:left" | Baron || style="text-align:left" | Baron  || 36,80 || 48.069 || 54.068 || 1.469,2 || 102,4 || 11 || –
|-
| 35.18.11 || style="text-align:left" | Tanjunganom|| style="text-align:left" | Tanjunganom  || 70,84 || 108.631 || 117.014 || 1.651,8 || 100,9 || 14 || 2
|-
| 35.18.12 || style="text-align:left" | Sukomoro || style="text-align:left" | Sukomoro  || 35,39 || 41.566 || 45.988 || 1.299,5 || 100,6 || 10 || 2
|-
| 35.18.13 || style="text-align:left" | Nganjuk || style="text-align:left" | Nganjuk  || 22,59 || 65.917 || 69.011 || 3.054,9 || 98,5 || 2 || 13
|-
| 35.18.14 || style="text-align:left" | Bagor || style="text-align:left" | Bagor  || 51,15 || 56.753 || 61.181 || 1.196,1 || 100,1 || 19 || 2
|-
| 35.18.15 || style="text-align:left" | Wilangan || style="text-align:left" | Wilangan  || 50,64 || 26.910 || 30.222 || 596,8 || 100,0 || 6 || –
|-
| 35.18.16 || style="text-align:left" | Rejoso || style="text-align:left" | Rejoso  || 151,66 || 66.167 || 71.347 || 470,4 || 100,6 || 24 || –
|-
| 35.18.17 || style="text-align:left" | Gondang || style="text-align:left" | Gondang  || 95,94 || 50.027 || 55.026 || 573,6 || 101,2 || 17 || –
|-
| 35.18.18 || style="text-align:left" | Ngluyu || style="text-align:left" | Ngluyu  || 86,15 || 13.688 || 14.160 || 164,4 || 100,5 || 6 || –
|-
| 35.18.19 || style="text-align:left" | Lengkong || style="text-align:left" | Lengkong  || 87,17 || 31.212 || 32.998 || 378,6 || 101,6 || 16 || –
|-
| 35.18.20 || style="text-align:left" | Jatikalen || style="text-align:left" | Jatikalen  || 42,04 || 19.436 || 20.289 || 482,6 || 101,1 || 11 || –
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.18 || Kab. Nganjuk || Nganjuk || style="text-align:right"|1.224,33|| style="text-align:right"|1.017.030|| style="text-align:right"|1.103.902
! style="text-align:right"|901,6 ||style="text-align:right"|101,2 || 264 || 20
|}

Demographie 
Ende 2021 lebten in Nganjuk 1.133.909 Menschen, davon 562.618 Frauen und 571.291 Männer. 99,13 Prozent der Bevölkerung waren Muslime. Christen waren zu 9,81 Prozent vertreten (0,58 % Protestanten, 0,23 Katholiken). Von der Gesamtbevölkerung waren 40,59 Prozent ledig und 52,00 Prozent verheiratet, des Weiteren 1,85 Prozent geschieden und 5,56 Prozent verwitwet.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Nganjuk (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)